Gasselberg ist der Name von:

 Gasselberg (Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld), Katastralgemeinde von Krottendorf-Gaisfeld, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Schloss Gasselberg, Schloss in der Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld, Bezirk Voitsberg, Steiermark

Siehe auch:
 Gasselsdorf